Deák András (?) karmester
Deák András (1948) birkózó, edző
Deák András (1949–2022) újságíró
Deák András (1951–2007) politikus, országgyűlési képviselő, épületgépész